|}
A Nordbahn (Wien Praterstern–Břeclav-vasútvonal) egy 59 km hosszúságú, normál nyomtávolságú, kétvágányú, Ausztriában -cel, Csehországban -cel villamosított vasútvonal Bécs és Břeclav között. A vasútvonalon a vonatok engedélyezett legnagyobb sebessége 140 km/h.

Képgaléria

Irodalom 
 Alfred Horn: Die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn; Band 2 aus: Die Bahnen Österreich-Ungarns 1970 Bohmann Verlag

További információk 

 Die Kaiser Ferdinand Nordbahn 
 Kaiser Ferdinands-Nordbahn 

Bécs közlekedése
Ausztria vasútvonalai
Csehország vasútvonalai